Plusieurs villes possèdent une rue ou une avenue des Canaris :

Belgique 
 Avenue des Canaris à Bruxelles
 Rue du Bataillon des Canaris à Namur

France 
 Avenue des Canaris à Gassin
 Rue des Canaris à Nantes
 Rue des Canaris à Perpignan

Voir aussi 
 

Canaris Rue